Quisqueya är ett släkte av orkidéer. Quisqueya ingår i familjen orkidéer. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Orkidéer
Quisqueya

vi:Quisqueya